Moravčíková ist der Familienname folgender Personen:

 Henrieta Moravčíková (* 1963), tschechoslowakische Architektin